Isle of Wight steht für:

 Isle of Wight, britische Insel
 Isle of Wight (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Isle of Wight (Maryland), Insel in Maryland, Vereinigte Staaten
 Isle of Wight (Virginia), Ort in Virginia, Vereinigte Staaten
 Isle of Wight County, County in Virginia, Vereinigte Staaten
 Isle of Wight Rural District, britische Verwaltungseinheit